Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 2009 — 12-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 22 по 30 августа 2009 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен (Нидерланды).

Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Англии, победившая в финале сборную Германии со счётом 5:3. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 6:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место) 
Команды, занявшие в играх в группах «А» и «В» 3-е и 4-е место, играли на втором этапе за окончательное распределение мест с 5-го по 8-е. Команды, занявшие по результатам этих игр 7-е и 8-е места, отправлялись в 2011 году в более низший дивизион европейского розыгрыша, EuroHockey Nations Trophy. Если команды играли между собой в группах «А» или «В», то дополнительные игры между ними не проводились, а результаты этих игр автоматически учитывались в таблице для группы «С».

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF, сохранённая в веб-архиве web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2009
Август 2009 года
Спорт в Нидерландах в 2009 году
2009 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Хоккей на траве
Международные спортивные соревнования в Амстелвене